Людмила Викторовна Ляхович, в девичестве Коваленко () — украинская и белорусская легкоатлетка, специалистка по бегу на длинные дистанции. Выступала за сборные Украины и Белоруссии по лёгкой атлетике в 2007—2017 годах, обладательница серебряной медали чемпионата Европы, победительница и призёрка первенств национального значения, участница летних Олимпийских игр в Лондоне.

Биография 
Людмила Коваленко родилась 26 июня 1989 года в городе Бердичев Житомирской области Украинской ССР.

Впервые заявила о себе в лёгкой атлетике на международном уровне в сезоне 2007 года, когда вошла в состав украинской национальной сборной и выступила в юниорской категории на чемпионате Европы по кроссу в Торо — вместе со своими соотечественницами выиграла бронзовую медаль в командном зачёте.

В 2008 году на кроссовом чемпионате Европы в Брюсселе стала серебряной призёркой в командном зачёте юниорок. Бежала 1500 и 3000 метров на юниорском мировом первенстве в Быдгоще.

В 2010 году на чемпионате Европы по кроссу в Албуфейре взяла бронзу в женском молодёжном командном зачёте.

На молодёжном европейском первенстве 2011 года в Остраве завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 метров, уступив на финише только представительнице Азербайджана Лайес Абдуллаевой.

В 2012 году стала серебряной призёркой в беге на 5000 метров на чемпионате Европы в Хельсинки — здесь её обошла россиянка Ольга Головкина. Выполнив олимпийский квалификационный норматив, удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне — в дисциплине 5000 метров в предварительном квалификационном забеге показала результат 15:18,60 и в финал не вышла.

После лондонской Олимпиады Коваленко выступала преимущественно на различных шоссейных коммерческих стартах в США. Так, в 2013 году она была пятой на Нью-Йоркском полумарафоне (1:09:43) и выиграла полумарафон Rock 'n' Roll в Филадельфии (1:08:59).

В 2014 году финишировала девятой на Лондонском марафоне (2:31:31).

Впоследствии вышла замуж за белорусского легкоатлета Александра Ляховича, постоянно проживала в Белоруссии, принимала участие в белорусских национальных первенствах и представляла белорусскую национальную сборную. В частности, в 2017 году вместе с белорусскими бегуньями выиграла командный зачёт Кубка Европы по бегу на 10 000 метров в Минске и была лучшей на Минском полумарафоне (1:13:53).

В начале 2018 года Белорусская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала Людмилу Ляхович на два года в связи с абнормальными показателями биологического паспорта в период с 11 декабря 2010 года по 11 апреля 2014 года, при этом её результаты с 27 июня 2012 года по 10 апреля 2016 года были аннулированы.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Украины
Бегуны на длинные дистанции Белоруссии
Марафонцы Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил